Александра Рипли (Риплей) (урождённая Брейд; ; , Чарльстон, США — , Ричмонд, США) — американская писательница. Получила мировую известность благодаря своему роману «Скарлетт» (1991), впоследствии адаптированному к экранизации.

Биография 
Родилась  в Чарльстоне (Южная Каролина).

В качестве писательницы дебютировала в 1972 году с романом «Кем была Леди в постели Президента?». Стала автором ряда художественных произведений, в том числе исторических романов. В 1991 году написала роман «Скарлетт» как продолжение бестселлера Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Несмотря на подтверждение опасений Рипли относительно критических отзывов в адрес этого произведения, роман был достаточно тепло воспринят публикой. Сюжет «Скарлетт» был положен в основу одноимённого фильма, снятого в 1994 году.

Умерла в Ричмонде (штат Виргиния) .

Романы 
 1972: «Who’s the Lady in the President’s Bed?»
 1981: «Charleston»
 1984: «On Leaving Charleston»
 1985: «The Time Returns»
 1987: «New Orleans Legacy»
 1991: «Scarlett» (и адаптация романа к экранизации)
 1994: «From Fields of Gold»
 1997: «A Love Divine»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте www.livelib.ru

Авторы исторических романов
Английские писатели
Выпускники Колледжа Вассара